Наполес има више значења:

 Наполес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Наполес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Наполес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику